Адолфо Руиз Кортинез има више значења:
 Адолфо Руиз Кортинез (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинез (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинез, Соло Диос (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинез, Охо де Агва (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинез (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинез, Провиденсија (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинез (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Адолфо Руиз Кортинез, Капричо (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику